

Geografie 
 The Narrows (St. John's), de smalle toegang tot de haven van St. John's, Canada
 The Narrows (Saint Kitts en Nevis), een zeestraat die Saint Kitts van Nevis scheidt
 The Narrows (New York), een zeestraat die Staten Island en Brooklyn van elkaar scheidt
 Tacoma Narrows, een zeestraat in de Amerikaanse staat Washington

Overig 
 The Narrows (film), een film van François Velle